Sumrall steht für:

 Lester Sumrall  (1913–1996), US-amerikanischer Geistlicher
 Sumrall Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika